Municipio de Western puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Western (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Western (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Western (condado de Logan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Western (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Western (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.